Натуральне число 1459
 1459 рік до нашої ери
 1459 рік нашої ери